Raguenel est un patronyme porté par des familles nobles bretonnes distinctes.

Famille Raguenel 
La famille Raguenel est une famille noble de Bretagne éteinte au .

Famille de Raguenel de Montmorel 
La famille de Raguenel de Montmorel, anciennement Raguenel, sieur de Montmorel, est une famille subsistante de la noblesse française, originaire de Rennes, en Bretagne. Elle a été anoblie (maintenue) avec règlement d'armoiries en 1819 et en 1828 sous la seconde Restauration.

 Armes (règlement d'armoiries de 1819) : Parti : au I, écartelé d'argent et de gueules, au lambel de l'un en l'autre ; au II, d'argent, au chevron d'azur, accompagné de trois quintefeuilles du même

Personnalités 
 Louis de Raguenel de Montmorel, journaliste

Notes et références 

Raguenel